The Boy Next Door steht für:

Filme:

 The Boy Next Door (Fernsehfilm), ein kanadischer Fernsehfilm von Neill Fearnley aus dem Jahr 2008
 The Boy Next Door (Kurzfilm), ein US-amerikanischer Kurzfilm von Gregor Schmidinger aus dem Jahr 2008
 The Boy Next Door (2015), US-amerikanischer Spielfilm von Rob Cohen

Fernsehen:

 The Boy Next Door (dt.: Nicht anklopfen), die Episode 3x15 aus der Fernsehserie Medium – Nichts bleibt verborgen, siehe Medium – Nichts bleibt verborgen/Episodenliste#Staffel 3

Literatur:

 The Boy Next Door (Buch), ein Buch der US-amerikanischen Schriftstellerin Meg Cabot aus dem Jahr 2000

Musik:

 The Boy Next Door (Album), ein Musikalbum der anglo-amerikanischen Jazz-Sängerin Stacey Kent aus dem Jahr 2003
 The Boy Next Door (Lied), ein Lied der US-amerikanischen Komponisten Hugh Martin und Ralph Blaneaus aus dem Jahr 1944
 Boy Next Door, ein Lied der britischen Sängerin Jamelia aus dem Jahr 2000